Tarkovski kan verwijzen naar:
 Andrej Tarkovski (1932-1986), Russisch filmregisseur;
 Arseni Tarkovski (1907-1989), Russisch dichter, vader van Andrej.